Victor Emery peut faire référence à :
 Victor Emery (né en 1933), un bobeur canadien ;
 Victor Emery (1934–2002), un physicien britannique.